Vrankić ist der Familienname folgender Personen:

 Dragan Vrankić (1955–2019), bosnischer Politiker (HDZ-BiH)
 Petar Vrankić (* 1947), deutsch-kroatischer katholischer Theologe und Kirchenhistoriker